Fagerlund ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Fagerlund (1927–1997), schwedischer Jazzmusiker
 Lennart Fagerlund (* 1952), schwedischer Radrennfahrer
 Sebastian Fagerlund (* 1972), finnischer Komponist